Евтихиев, Николай Николаевич:
 Евтихиев, Николай Николаевич (1922—2010) — советский и российский учёный, академик АН СССР.
 Евтихиев, Николай Николаевич (род. 1951) — российский учёный, профессор, префект ВАО Москвы.